Scuticaria kan syfta på:

 Scuticaria (fisk) – ett släkte av fiskar
 Scuticaria (växter) – ett släkte av växter